Байдак Іван (1897–1971) — хорунжий Січових стрільців.
 Байдак Іван Степанович — сучасний український письменник-прозаїк.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок